|-
| (42101) 2001 AA34||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42102) 2001 AF34||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42103) 2001 AO34||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42104) 2001 AS35||||5 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42105) 2001 AZ35||||5 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42106) 2001 AB38||||5 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42107) 2001 AF38||||5 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42108) 2001 AM41||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42109) 2001 AX44||||15 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (42110) 2001 AC45||||15 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (42111) 2001 AZ46||||15 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42112) 2001 AF48||||4 січня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 42113 Юра (Jura)||||15 січня 2001||Астрономічна обсерваторія Юра||Астрономічна обсерваторія Юра
|-
| (42114) 2001 BH4||||18 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42115) 2001 BO4||||18 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42116) 2001 BY5||||18 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42117) 2001 BD6||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42118) 2001 BO6||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42119) 2001 BP7||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42120) 2001 BU7||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42121) 2001 BW7||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42122) 2001 BC8||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42123) 2001 BY8||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42124) 2001 BA9||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42125) 2001 BE13||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42126) 2001 BC15||||21 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (42127) 2001 BT15||||21 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (42128) 2001 BV15||||21 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (42129) 2001 BG17||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42130) 2001 BW19||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42131) 2001 BE21||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42132) 2001 BP24||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42133) 2001 BQ24||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42134) 2001 BO25||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42135) 2001 BK26||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42136) 2001 BM26||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42137) 2001 BO27||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42138) 2001 BP28||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42139) 2001 BQ29||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42140) 2001 BM31||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42141) 2001 BV31||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42142) 2001 BY32||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42143) 2001 BN37||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42144) 2001 BW40||||24 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42145) 2001 BF41||||24 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42146) 2001 BN42||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42147) 2001 BW43||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42148) 2001 BC46||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42149) 2001 BQ48||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42150) 2001 BD53||||17 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42151) 2001 BD54||||18 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42152) 2001 BX57||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42153) 2001 BG58||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42154) 2001 BP62||||29 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42155) 2001 BA63||||29 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42156) 2001 BV63||||29 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42157) 2001 BX66||||29 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42158) 2001 BT70||||29 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42159) 2001 BT72||||27 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42160) 2001 BH73||||28 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42161) 2001 BJ74||||31 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42162) 2001 BA76||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42163) 2001 BC77||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42164) 2001 CT||2001 CT||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42165) 2001 CQ10||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42166) 2001 CL11||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42167) 2001 CR13||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42168) 2001 CT13||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42169) 2001 CV13||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42170) 2001 CA16||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42171) 2001 CP17||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42172) 2001 CR17||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42173) 2001 CQ18||||2 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42174) 2001 CJ21||||1 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42175) 2001 CR21||||1 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42176) 2001 CK22||||1 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42177) 2001 CL22||||1 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42178) 2001 CO25||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42179) 2001 CP25||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42180) 2001 CL26||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42181) 2001 CY27||||2 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42182) 2001 CP29||||2 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42183) 2001 CY29||||2 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42184) 2001 CP30||||2 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42185) 2001 CS30||||2 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (42186) 2001 CH32||||11 лютого 2001||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (42187) 2001 CS32||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42188) 2001 CZ32||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42189) 2001 CJ33||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42190) 2001 CM36||||15 лютого 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 42191 Турманн (Thurmann)||||14 лютого 2001||Астрономічна обсерваторія Юра||Астрономічна обсерваторія Юра
|-
| (42192) 2001 CJ39||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42193) 2001 CV43||||15 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42194) 2001 DP10||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42195) 2001 DO17||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42196) 2001 DE21||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42197) 2001 DM23||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42198) 2001 DP23||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42199) 2001 DT23||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42200) 2001 DJ26||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

42100